

Astronomia
 3287 Olmstead – asteroide areosecante
 127P/Holt-Olmstead – cometa periodica

Persone
 Bert Olmstead – hockeista su ghiaccio canadese
 C. Michelle Olmstead – astronoma statunitense
 Gertrude Olmstead – attrice statunitense